Palaco ima više značenja:
 Palaco (Alesandrija)
 Palaco (Ankona)
 Palaco (Areco)
 Palaco (Bergamo)
 Palaco (Breša)
 Palaco (Katancaro)
 Palaco (Kremona)
 Palaco (Kuneo)
 Palaco (Parma)
 Palaco (Pavija)
 Palaco (Peruđa)
 Palaco (Pezaro i Urbino)
 Palaco (Rimini)
 Palaco (Salerno)
 Palaco (Sijena)
 Palaco (Verona)